Peitgen ist der Familienname folgender Personen:

Heinz-Otto Peitgen (* 1945), deutscher Mathematiker
Walter Peitgen (1915–1990), deutscher Lokalpolitiker